Niangre kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nyangrain, socken, Tibet, 
 Niangre (socken i Kina), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar